De afkorting ILC kan voor verschillende dingen staan:

International Linear Collider: een deeltjesversneller die gepland is voor afbouw en ingebruikname rond 2015 tot 2020.
 de Commissie voor Internationaal Recht: een commissie van de Verenigde Naties, gewoonlijk afgekort tot ILC (International Law Commission).
 Interchangeable Lens Camera: camera met verwisselbare lens (MILC: Mirrorless Interchangeable Lens Camera).